CME poate fi:

 Central European Media Enterprises, companie media americană cu sediul în Bermude
 C.M.E Group, companie americană jucătoare la bursă